Mar Morto — lago salgado no Oriente Médio
 Mar Morto (romance) — obra de Jorge Amado
 Manuscritos do Mar Morto — coleção de manuscritos descobertos perto do mar Morto

Desambiguações de topônimos